Am Berge steht für:

 Am Berge (Gronau), Bauerschaft in Epe (Westfalen), seit 1975 Stadtteil von Gronau, Kreis Borken, Nordrhein-Westfalen
 Am Berge (Herscheid), Ortsteil von Herscheid, Märkischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Am Berge (Jatznick), Ortsteil von Jatznick, Landkreis Vorpommern-Greifswald, Mecklenburg-Vorpommern
 Am Berge (Güstrow), Straße
 Am Berge 1a (Halberstadt), denkmalgeschütztes Wohnhaus
 Am Berge 2 (Halberstadt), denkmalgeschütztes Wohnhaus
 Am Berge (Lüneburg), Straße 
Siehe auch:
 Am Berg
 Amberger